The Lion and the Mouse est le titre de plusieurs œuvres :
 The Lion and the Mouse, pièce de théâtre de Charles Klein
 The Lion and the Mouse, film américain réalisé par Tom Terriss et sorti en 1919
 The Lion and the Mouse, film américain réalisé par Lloyd Bacon et sorti en 1928